Tejera peut désigner :

 Carolina Tejera, actrice vénézuélienne
 Domingo Tejera, footballeur international uruguayen
 Eusebio Tejera, footballeur international uruguayen
 Nivaria Tejera, poétesse et romancière cubaine
 Sergio Tejera, footballeur espagnol
 La Tejera, une rue située dans le quartier de la Casanueva à Moreda de Aller, dans les Asturies.